Иван Вазов може да се отнася за:
 Иван Вазов – български писател;
 Иван Вазов – негов племенник, политик;
 „Иван Вазов“ – квартал в София;
 „Иван Вазов“ – улица в София;
 „Иван Вазов“ – туристическа хижа в Рила;
 Народен театър „Иван Вазов“ в София;
 Езикова гимназия „Иван Вазов“ в Пловдив;
 Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив;
 „Иван Вазов“ – улица в Пловдив;
 Иван Вазов (яхта) – 80-тонна яхта, закупена в началото на ХХ век за нуждите на ЦК на БКП;
 Вазов – морски нос в Антарктика.

Вижте също 
 Вазови – български род